Pridoroschnoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Pridoroschnoje (Amur, Romnenski), Dorf in der Oblast Amur, Romnenski rajon
 Pridoroschnoje (Amur, Tambowski), Dorf in der Oblast Amur, Tambowski rajon
 Pridoroschnoje (Kabardino-Balkarien), Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien
 Pridoroschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (ehemals Kirschappen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Pridoroschnoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (ehemals Neu Droosden, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Pridoroschnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk (ehemals Groß Asznaggern, 1936–1946 Grenzberg, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Pridoroschnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (ehemals Seßlacken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Pridoroschnoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Pridoroschnoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin

Siehe auch:
 Pridoroschnaja (Begriffsklärungsseite)